Cet article est une liste de logiciels libres pour la manipulation et l'interprétation des données en géologie, regroupés par objectifs et fonctionnalités. La disponibilité du code source est une condition d'inclusion dans la liste, au contraire des freeware, seulement gratuits et non considérés, de ce point de vue, comme libres.

Gestion de données et visualisation

Plateformes logicielles en géosciences

Géostatistique

Modélisation

Géomodelisation

Paquets de visualisation, interprétation et analyse

Systèmes d'information géographiques (SIG)
Une liste a déjà été établie dans l'article Liste des logiciels SIG.

Projets incomplètement libres 

Les projets suivants n'ont pas de licence spécifiée, ou bien ont des licences qui contiennent des restrictions sur l'utilisation ou la redistribution. Y figurent également des logiciels dépendant de logiciels non libres comme MATLAB et qui par conséquent ne peuvent-être qualifiés de libres.

Références

géologie
logiciels
Géologie